Coco bezeichnet:

 Coco (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Coco (Musik), Rhythmus und Tanz der brasilianischen Musik
 Coco (Musical), US-amerikanisches Musical
 Coco (Fähre), 2009 gesunken
 Coco/R, Parser-Generator
 Isla del Coco, Insel von Costa Rica, siehe Kokos-Insel (Costa Rica)
 Río Coco, Fluss in Nicaragua und Honduras
 USS Coco (SP-110), US-amerikanisches Patrouillenboot
 Coco – Der neugierige Affe, Kinderbuchfigur von Hans Augusto Rey und Margret Rey und US-amerikanische Fernsehserie
 Coco, der neugierige Affe, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Matthew O’Callaghan (2006)
 Coco auf wilder Verfolgungsjagd, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Norton Virgien (2009)
 Coco, Originaltitel von Coco – Lebendiger als das Leben!, Animationsfilm von Pixar (2017)

Coco ist der Familienname folgender Personen:
 Donato Coco (* 1956), italienischer Automobildesigner
 Francesco Coco (* 1977), italienischer Fußballspieler
 James Coco (1930–1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Julian Basílico Coco († 2013), curaçaoischer Gitarrist
 Lorenzo Coco (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Marcus Coco (* 1996), französischer Fußballspieler

Coco ist der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Coco Austin (Nicole Austin; * 1979), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Coco Chanel (Gabrielle Chanel; 1883–1971), französische Modeschöpferin
 Coco Huemer (* 1993), österreichische Schauspielerin
 Coco König (Helena Coco König; * um 1996), österreichisch-ungarische Schauspielerin
 Coco Rocha (* 1988), kanadisches Model
 Coco Sumner (* 1990), britische Musikerin, siehe Eliot Sumner
 Coco Schröder (* 1986), deutsche Fußballspielerin, siehe Corina Schröder
 Coco Schumann (Heinz Jakob Schumann; 1924–2018), deutscher Jazzmusiker und Gitarrist
 Coco Vandeweghe (Colleen Vandeweghe; * 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Eve-Claudine Lorétan (1969–1998), bekannt als "Coco", Schweizer Model 

CoCo steht für:
 CoCo, britische Popgruppe
 Coco-Anleihe, bedingte Pflichtwandelanleihe
 Tandy TRS-80 Color Computer
 Co-Co (Lied), Lied von The Sweet
 Co’Co’, Achsfolge von Lokomotiven, siehe Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen

Siehe auch:
 CocoHeal, Vermarktungsname der N-Phenylpropenoyl-L-aminosäureamide
 Coko (Cheryl Gamble; * 1973), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Musikproduzentin
 Cocco
 Koko
 Cocoa